Сан Лусијано има више значења:

 Сан Лусијано (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Лусијано (Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Лусијано (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Лусијано (Хокотепек), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Лусијано (Ангостура), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Сан Лусијано (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Лусијано (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Лусијано (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику